Stunde der Wahrheit steht für:

 Stunde der Wahrheit (1958), deutscher Fernsehfilm von Gustav Burmester (1958) 
 Stunde der Wahrheit (1968), französisches Fernsehfilm von Orson Welles (1968)
 Stunde der Wahrheit (1988), deutscher Fernsehfilm von Jurij Kramer (1988)
 Die Stunde der Wahrheit, deutsche Fernsehshow (1999 bis 2003)

Siehe auch:
 Der Moment der Wahrheit, US-amerikanischer Film von James Vanderbilt (2015)
 Einsatz in Hamburg – Stunde der Wahrheit, deutscher Fernsehfilm von Matthias Tiefenbacher (2002)